Tenet kan syfta på:

 Tenet (film) – en amerikansk action-thrillerfilm från 2020
 Tenet (musikgrupp) – en musikgrupp från Kanada bildad 1996

Personer
 George Tenet (1953–), en amerikansk professor i tillämpad diplomati, och tidigare CIA:s högste chef